Mi – sztandarowa linia smartfonów produkowana przez firmę Xiaomi. W 2021 roku firma podjęła decyzję o usunięciu "Mi" z nazw smartfonów, np. Xiaomi MIX 4.

Xiaomi Mi – historia pierwszego modelu 
Chiński producent swój pierwszy smartfon zaprezentował już w sierpniu 2011 roku. Na pierwszy rzut oka telefon przypominał pierwszy model smartfona od Apple, co było raczej na plus, patrząc na wyniki sprzedaży obu producentów. Wspomniany wyżej model Xiaomi Mi 1 został wyprodukowany w trzech wersjach. Po kilku latach sprzedaż urządzeń Xiaomi wzrosła do 180%, dając producentowi silną pozycję na rynku Państwa Środka. Warto wspomnieć, że pierwotną nazwą pierwszego telefonu Xiaomi było Xiaomi Phone. Nazwa Mi 1 była początkowo jedynie umowna. Zmieniło się to dopiero po wprowadzeniu drugiego modelu z serii Mi. Pierwszy smartfon Xiaomi pokazał klientom swoją filozofię, która mówiła o tym, że smartfony ze świetnymi podzespołami wcale nie muszą być drogie. Xiaomi Mi 1 podczas premiery wyceniony został na równowartość 1130zł. Dla porównania, flagowy model Samsunga kosztował wtedy 2299zł. Jest to spora różnica cenowa. Fanów marki Xiaomi przyciągała nie tylko cena, ale również system operacyjny produktów. Pierwszy MIUI – bo tak nazywa się system – bazował na Androidzie 2.3.5 Gingerbread. Wielkim krokiem dla chińskiej marki było wprowadzenie swoich urządzeń do Indii. Miało to miejsce w 2014 roku. Po jakimś czasie Xiaomi zaczęło również obsługiwać klientów z Europy i Ameryki.

Seria Mi

Seria Mi Note

Seria Mi Max

Seria Mi MIX

Seria Mi A 
Źródło:

Seria Mi CC 
Nowa seria jest efektem współpracy firm Xiaomi i Meitu. Skrót „CC” można wyjaśnić jako „Curious and Creative”, „Camera and Click” lub „Chic and Cool”.

Przypisy 

Xiaomi